Línea 13 puede referirse a:
 Línea 13 del transporte urbano de Córdoba (Argentina).
 Línea 13 de colectivos de Santa Fe (Argentina).
 Línea 13 del EMT Valencia (España).
 La futura línea 13 del metro de Madrid (España).
 Línea 13 del metro de París (Francia).
 Línea 13 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (España).
 Línea 13 de los autobuses urbanos de San Sebastián (España).
 Línea 13 de la EMT Fuenlabrada (España).
 Línea 13 de CPTM, en São Paulo (Brasil).
 Línea 13 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza (España).
 Línea 13 de Movibus en la Región de Murcia (España).